Якубович  () — білоруське прізвище, що походить від «син Якуба», тобто Яків син.
 Якубовичі — старовинний білоруський шляхетський рід та російський дворянський рід, висхідний до XVII століття.

Відомі носії 
 Якубович Василь (1908—1983) — громадський діяч.
 Якубович Джульєтта Антонівна (* 1935) — українська співачка.
 Якубович Дем'ян Федорович (? — 9 травня 1724) — журавський сотник (1708—1712 рр.), батько генерального осавула (1741—1757 рр.) під час Глухівського періоду в історії України Якова Якубовича.
 Якубович Ігор Валентинович (* 1966) — генеральний директор Аграрного фонду України.
 Якубович Леонід Аркадійович (* 1945) — російський шоумен, ведучий програми «Поле чудес»
 Якубович Микола Мартинович (1817—1879) — гістолог, фізіолог.
 Якубович Михайло Михайлович (* 1986) — український сходознавець.
 Олександр Якубович — полковник Прилуцький в 1773—1781 роках.
 Якубович Олександр Іванович (1796 або 1797—1845) — декабрист, капітан Нижньогородського драгунського полку.
 Якубович Петро Пилипович — письменник.
 Якубович Роман Петрович (1946—?) — радянський футболіст, нападник.
 Якубович Семен Абрамович (* 1923) — український скульптор.
 Якубович Яків Дем'янович (? — 1757) — Генеральний осавул в 1741—1757 роках під час Глухівського періоду в історії України.
 Якубович-Ясний Одіссей Вікторович — російський кінознавець. Кандидат мистецтвознавства.
 Якубович Надія Володимирівна — Українська художниця

Інше 
 Якубовичі-Пасхаліси

Див. також 
 Якубовичі (значення)

Білоруські прізвища
Українські прізвища